Rafael Bardem (1899-1972), père de Pilar Bardem et de Juan Antonio Bardem ;
 Juan Antonio Bardem (1922-2002), réalisateur espagnol, frère de l'actrice Pilar Bardem ;
  (1964-), réalisateur et scénariste espagnol, fils de Juan Antonio Bardem ;
 Pilar Bardem (1939-2021), actrice espagnole ;
  (1963-), acteur espagnol, fils de Pilar Bardem ;
  (1964-), actrice espagnole, fille de Pilar Bardem ;
 Javier Bardem (1969-), acteur espagnol, fils de Pilar Bardem ;
Patronyme hispanique